Taishan puede referirse a:

Taishan , ciudad de la Provincia de Cantón, China.
Taishan ciudad de la  Provincia de Shandong , China.
Taishan ,  club de fútbol de Jinan, que juega en la Superliga China.
Taishan , estación de investigación científica china en la Antártida. 
Taishan , montaña en Tai'an, China.